San Đulijano ima više značenja:
 San Đulijano (Kazerta)
 San Đulijano (Kjeti)
 San Đulijano (Kozenca)
 San Đulijano (Kuneo)
 San Đulijano (Frozinone)
 San Đulijano (Padova)
 San Đulijano (Pjačenca)
 San Đulijano (Pordenone)
 San Đulijano (Sirakuza)
 San Đulijano (Torino)